Condat kan syfta på:

 Condat, Cantal, fransk kommun i departementet Cantal
 Condat, Jura, fransk kommun i departementet Jura
 Condat, Lot, fransk kommun i departementet Lot
 Condat-en-Combraille, fransk kommun i departementet Puy-de-Dôme
 Condat-lès-Montboissier, fransk kommun i departementet Puy-de-Dôme
 Condat-sur-Ganaveix, fransk kommun i departementet Corrèze
 Condat-sur-Trincou, fransk kommun i departementet Dordogne
 Condat-sur-Vézère, fransk kommun i departementet Dordogne
 Condat-sur-Vienne, fransk kommun i departementet Haute-Vienne